Пузік Володимир Кузьмич (нар. 1948) — ректор Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва;
 Пузік Валерій Борисович (нар. 1987) — український художник, письменник, сценарист, режисер.

Прізвища